MemMonster — условно-бесплатный твикер, который представляет собой менеджер памяти и RAM-оптимизатор, разработанный специально для управления всеми процессами в оперативной памяти операционной системы Microsoft Windows с целью достижения более эффективной и быстрой работы.

Описание 

Утилита позволяет управлять процессами в оперативной памяти компьютера, а также оптимизировать их для наилучшего быстродействия системы. 

Позволяет чистить физическую память, производить оптимизацию, освобождение или дефрагментацию процессов, а также отводить заданное количество памяти под конкретный процесс, отключает ненужные DLL и многое другое. 

Все действия можно производить вручную или довериться на автоматическую работу MemMonster.

См. также 

 Internet Tweak
 WinBoost
 Download Boost
 WinBrush

Ссылки 

 Официальный сайт WinBoost 
 
 

Утилиты
Программное обеспечение для Windows
Системное администрирование